Иван Шмальгаузен:
 Шмальгаузен, Иван Иванович (1884—1963) — советский биолог, зоолог, теоретик эволюционного учения. Сын И. Ф. Шмальгаузена.
 Шмальгаузен, Иван Фёдорович (1849—1894) — русский ботаник, один из основоположников палеоботаники.